A Arena Municipal de Esportes de São José dos Campos é um ginásio poliesportivo da cidade de São José dos Campos, cujo projeto está em fase de execução.

No final do ano de 2010 a Prefeitura anunciou a construção do ginásio multiuso na Via Oeste, no entroncamento das Ruas Campos Elisios e Winston Churchill, no Jardim das Indústrias, o processo licitatório ocorreu e a execução do projeto está em marcha, com previsão de conclusão para Outubro de 2012,  o ginásio está sendo chamado de Arena Municipal de Esportes de São José dos Campos e o projeto prevê capacidade para 4.400 pessoas..

Sao Jose Campos Arena
Esporte de São José dos Campos